Cooray ist der Familienname der folgenden Personen:
 Anuradha Cooray (* 1978), sri-lankischer Marathonläufer
 Thomas Cooray (1901–1988), sri-lankischer Geistlicher, Erzbischof von Colombo und Kardinal